«Ин але гасн / Долой полицей» () — еврейская революционная песня Бунда о политической борьбе евреев в России и Польше конца XIX века. В мелодии использованы мотивы русской народной песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец».

Эта песня входит в ряд сборников идишских народных песен, к примеру: Скудицкий (Киев, 1933) и Береговский (Киев, 1934).

Впоследствии песню исполнял Псой Короленко.

Текст

См. также 
 Njet, Molotoff!
 «Ехал на ярмарку ухарь-купец»

Примечания

Ссылки 
 «The Free Voice of Labor» by Pacific Street Films 
 Русско-еврейская революционная песня. 
 Долой полицей (исполнитель: Анархическая песня на идиш) 
 In ale gasn — Daloy politsey 
 Campo Krizi — Daloy Polizei 
 HEJ, HEJ, DALOJ POLICEJ (אין אלע גאסן/דאלוי פאליציי) 
 In Ale Gasn 

Песни на идише
Политизированные песни
Революционные песни
Бунд